Europamästerskap 2009 kan avse:

Europamästerskapen i bordtennis 2009
Europamästerskapen i brottning 2009
Europamästerskapen i fälttävlan 2009
Europamästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 2009
Europamästerskapen i konståkning 2009
Europamästerskapet i basket för herrar 2009
Europamästerskapet i basket för damer 2009
Europamästerskapet i fotboll för damer 2009
Europamästerskapen i kortbanesimning 2009
Europamästerskapen i skidskytte 2009
Europamästerskapet i volleyboll för herrar 2009
Europamästerskapet i volleyboll för damer 2009
Europeiska inomhusmästerskapen i friidrott 2009
Eurovision Song Contest 2009
U21-Europamästerskapet i fotboll för herrar 2009